Флаг муниципального образования «Еравнинский район» Республики Бурятия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 октября 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1345.

Описание 
«Флаг Еравнинского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на 6 неравных полос: у древка — синюю, жёлтую, белую, красную и зелёную в 1/20 длины полотнища каждая, и синюю в 3/4 длины, воспроизводящую в центре белую фигуру летящего вверх с распростёртыми крыльями лебедя с жёлтыми клювом и лапами в 3/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Село Сосново-Озёрское — центр Еравнинского района основан в конце XIX века в результате слияния двух деревень — Большой и Малой Сосновки.

Своё название — Еравнинский, района получил по названию одноимённой местности — «Еравнинские озёра», на территории которой расположены знаменитые в Забайкалье и Бурятии группы озёр, наиболее значительные — Большое Еравное, Малое Еравное, Сосновое (лазоревое поле флага).

Лебедь — гордая и величавая птица, символ красоты, постоянства, верности, чистой любви; лебедь, устремлённый верх, олицетворяет прогресс, развитие, устремление.

Полосы во главе флага — пять бурятских хадаков, означают:

зелёный — основа жизни — плодородие земли и цветущую весну; символизирует достаток, процветание, стабильность;

красный — очаг домашнего огня (гал гулагма); символизирует труд, красоту, праздник;

белый — чистоту души народов; символизирует веру, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность;

жёлтый — солнце, тепло, радость; символизирует прочность, силу, великодушие;

синий — космос, вселенную; символизирует возвышенные устремления, мышление, искренность и добродетели.

Примечания 

Флаги с изображением лебедя